Rumunjska:
 Maramureş (regija)
 Maramureş (županija)